Жилин, Виктор:
 Жилин, Виктор Павлович (1946—1986) — русский советский писатель-фантаст, инженер.
 Жилин, Виктор Сергеевич (1923—2002) — советский кинорежиссёр.
 Жилин, Виктор Степанович (1923—2009) — советский футболист и тренер.